ANTIC – circuito integrato
 Antic – rivista di informatica statunitense

Persone
 Boško Antić – calciatore jugoslavo
 Goran Antić – calciatore svizzero
 Linda Antić – allenatrice di pallacanestro e cestista croata
 Mika Antić – poeta jugoslavo
 Nikola Antić – calciatore serbo
 Pero Antić – cestista macedone
 Radomir Antić – allenatore di calcio e calciatore serbo
 Sava Antić – calciatore jugoslavo